Il campionato africano di pallavolo femminile Under-20 2013 si è svolto dal 14 al 16 marzo 2013 ad Abuja, in Nigeria: al torneo hanno partecipato tre squadre nazionali Under-20 africane e la vittoria finale è andata per la quinta volta consecutiva all'Egitto.

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Egitto(Quinto titolo)

Secondo posto
Algeria

Terzo posto
Nigeria

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2013
 2013